Миренков — фамилия.

Известные носители:
 Миренков, Анатолий Иванович (род. 1943) — российский военный и общественный деятель, экономист, историк, писатель, публицист.
 Миренков, Иван Степанович (1924—2010) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Миренков, Игорь Александрович (1969—1996) — белорусский серийный убийца.

 Миренкова, Рената Григорьевна (1926—2008) — советский художник-мультипликатор.